Saint-Germain-des-Prés kan avse:

 Saint-Germain-des-Prés (kyrka) – ett benediktinerkloster i Paris
 Quartier Saint-Germain-des-Prés – ett område i Paris
 Saint-Germain-des-Prés – en historisk kommun i Ille-et-Vilaine, sedan 1845 en del av kommunen Lohéac

Kommuner i Frankrike 

 Saint-Germain-des-Prés, Dordogne, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Germain-des-Prés, Loiret, kommun i departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Germain-des-Prés, Maine-et-Loire, kommun i departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Germain-des-Prés, Tarn, kommun i departementet Tarn i regionen Occitanien,